Asnières kan referere til følgende geografiske enheder i Frankrig:

 Asnières, Eure – fransk kommune i departementet Eure
 Asnières, Jura – tidligere fransk kommune i departementet Jura, nu en del af Rothonay ;
 Asnières, Vienne – tidligere fransk kommune i departementet Vienne, nu en del af Monthoiron ;
 Asnières-en-Bessin – fransk kommune i departementet Calvados ;
 Asnières-en-Montagne – fransk kommune i departementet Côte-d'Or;
 Asnières-la-Giraud – fransk kommune i departementet Charente-Maritime ;
 Asnières-sur-Oise – fransk kommune i departementet Val-d'Oise ;
 Asnières-sur-Saône – fransk kommune i departementet Ain, (ca. 70 indbyggere) ;
 Asnières-sur-Seine – fransk kommune i departementet Hauts-de-Seine, indbyggerne kendt som Asniérois.
 Asnières-sur-Vègre – fransk kommune i departementet Sarthe, indbyggerne kendt som Asniérois,
 Asnières-lès-Bourges – kvarter i den franske kommune Bourges i departementet Cher